Giuseppe-Verdi-Konservatorium ist der eingedeutschte Name von

 Conservatorio Giuseppe Verdi in Mailand
 Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Como, ehemalige Außenstelle in Como, jetzt selbstständig